Merchant ist der Familienname folgender Personen:

 Carolyn Merchant (* 1936), US-amerikanische Philosophin und Wissenschaftshistorikerin
 George Merchant (1926–2015), schottischer Fußballspieler
 Hoshang Merchant (* 1947), indischer Autor und Dichter
 Ismail Merchant (1936–2005), indisch-britischer Filmproduzent
 Ival Arthur Merchant (1898–1985), Veterinär-Pathologe und Bakteriologe
 Judith Merchant (* 1976), deutsche Schriftstellerin
 Larry Merchant (* 1931), US-amerikanischer Sportjournalist
 Livingston T. Merchant (1903–1976), US-amerikanischer Diplomat
 Marcia Monroe Merchant (* 1970), deutsche Fußballspielerin
 Mubarak Merchant (1909–1986), indischer Schauspieler, siehe Mubarak (Schauspieler)
 Natalie Merchant (* 1963), US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin
 Piers Merchant (1951–2009), britischer Politiker
 Sabeeha Merchant (* 1959), indisch-amerikanische Biochemikerin
 Stephen Merchant (* 1974), britischer Drehbuchautor und Regisseur
 Tamzin Merchant (* 1987), britische Schauspielerin und Dichterin
 Vaibhavi Merchant (* 1975), indische Bollywoodtanz-Choreografin
 Vivien Merchant (1929–1982), britische Schauspielerin
 Yasin Merchant (* 1966), indischer Snookerspieler und Billardtrainer

weiteres
 Im Fachjargon des Affiliate-Marketings werden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen als Merchants bezeichnet.
 Merchant & Evans, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Merchant (Virginia)